'Léonard de Vinci' est un cultivar de rosiers obtenu en 1993 par Alain Meilland et mis au commerce en 1994 par la maison Meilland. Il rend hommage à Léonard de Vinci.

Description 

Cette variété possède un buisson érigé et compact pouvant atteindre 150 cm pour une largeur de 90 cm à 120 cm, au feuillage vert brillant. Ses fleurs de 7 cm de diamètre sont de couleur rose, pleines en quartier de rosette, fleurissant en bouquets. Elles ne sont presque pas parfumées. La floraison, généreuse, est remontante.

Sa zone de rusticité est de 6b à 9b; cette variété supporte donc les hivers froids et est assez résistante aux maladies du rosier. Ses roses résistent bien à la pluie.

Ascendance 
D'après le site HelpMeFind.com, elle est issue de :

Récompenses 
 Médaille d'or, Monza 1993
 IGA, Stuttgart 1993
 Belfast 1996
 Médaille d'or, La Haye 1997

Références

Voir aussi 
Cultivars de roses portant des noms de célébrités

Liens externes 
 Rosa 'Leonardo da Vinci' sur le site Kordes-rosen

Cultivar de rosier
Rosier floribunda